Charles Obas (1927-1969 ?), peintre haïtien du XXe siècle, père de Beethova Obas
 Beethova Obas (né en 1964), guitariste, auteur, compositeur et chanteur haïtien, fils de Charles Obas
 Joseph Obas (1940-2014), footballeur haïtien.

Voir aussi 
 
 les Obas du Bénin